El término Tal Cual puede referirse a:

 Tal Cual, periódico de Venezuela
 Tal Cual, programa de televisión español transmitido por Colombia.